Il Terribilia è il soprannome dato storicamente a vari architetti appartenenti allo stesso nucleo familiare, molto attivi nella Bologna del XVI secolo.

Il soprannome è probabilmente dovuto al loro uso di una peculiare decorazione delle cimase delle finestre con motivi araldici e zoomorfi che il Vasari chiamava “terribilità”.

Gli architetti indicati con questo soprannome sono:
 Antonio Morandi, più noto esponente del gruppo e inventore dello stile decorativo
 Giovanni Morandi, fratello di Antonio
 Francesco Morandi, nome con cui è noto Francesco Marani, nipote da parte di una sorella di Giovanni e Antonio
 Paolo Marani, anche noto come Paolo Morandi, fratello di Francesco

Altri progetti

Architetti italiani del XVI secolo